Romer o romaní (planta)
 Buit de Romer o bretxa de Romer, buit aparent en el registre fòssil dels tetràpodes 
 Puig Romer, muntanya al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera 
 Biografies:
 Alfred Romer
 Emma Romer (1814 - Londres, 1868), soprano britànica 
 John Romer
 Ole Rømer (Århus, 1644 – Copenhaguen, 1710), astrònom danès